Olaszország
Agrate Conturbia, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Agrate Brianza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Monza e Brianza megyében